Wenguan Johnny Huang (* 5. Oktober 1962 in Shunde, China) ist ein kanadischer Tischtennisspieler chinesischer Abstammung. Er nahm bisher (2007) an 10 Weltmeisterschaften für Kanada teil.

Werdegang 
Wenguan Huang hält den Schläger im Shakehand-Stil. Er belegt beide Seiten mit Noppen außen.

In China stand er im Schatten der absoluten Spitzenspieler, etwa Jiang Jialiang, Teng Yi oder Chen Longcan. Daher wanderte er Ende der 1980er Jahre zu Verwandten nach Kanada aus. Hier lebte er mit seiner Ehefrau in Toronto. Da sein Name für die Kanadier schwer zu merken war nannten sie ihn Johnny Huang. 1991 trat er erstmals für Kanada bei der Weltmeisterschaft an, wo er u. a. den Chinesen Ma Wenge besiegte.

1992 übersiedelte Wenguan Huang nach Halle (Westf.), um in der Bundesliga für die Spvg Steinhagen anzutreten. Ein Jahr später wechselte er zu Montpellier. Internationale Turniere  bestritt er weiterhin für Kanada, etwa alle Weltmeisterschaften bis heute (2007). Von 1991 bis 2004 gewann er 11-mal die Nordamerikanische Meisterschaft und zweimal die Commonwealth-Meisterschaften. Beim ITTF ProTour-Turnier siegte er einmal, fünfmal wurde er Zweiter. 1996, 2000 und 2004 war er bei den Olympischen Spielen vertreten.

Privat 
Wenguan Huang ist verheiratet mit der Tischtennisspielerin Zhu Juan, die ab 1992 für den VfB Lübeck in der 1. Damen-Bundesliga spielte. Seinerzeit war es das einzige Ehepaar mit beiden Partnern in der 1. Bundesliga.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Der schnellste Mann der Liga: Johnny Huang, Zeitschrift DTS, 1992/10 S. 26

Weblinks 
 Porträt (englisch + französisch)

Einzelnachweise 

Olympiateilnehmer (Kanada)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Tischtennisspieler (Kanada)
Tischtennisspieler (Spvg Steinhagen)
Geboren 1962
Mann